Both steht für:

 Both (mecklenburgisches Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Uradelsgeschlecht
 Both (ungarisches Adelsgeschlecht), ungarische Magnatenfamilie
 Both (Einheit), ein Volumenmaß
 Both (2005), US-amerikanischer Film von Lisset Barcellos 
 Both (2007), britisch-libanesischer Film von Bassem Breish 

Both ist der Familienname folgender Personen:
 András Both († 1511), Ban von Kroatien
 Andries Both (1612/13–1641), niederländischer Maler
 Arnd Adje Both (* 1971), deutscher Musikarchäologe
 Björn Both (* 1965), deutscher Musiker und Mitglied der Band Santiano
 Carl Friedrich von Both (1789–1875), deutscher Jurist und Vizekanzler der Universität Rostock
 Christiaan Both (1895–1977), niederländischer Sportschütze
 Gavril Both (1947–2017), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Gottlieb von Both (1837–1906), mecklenburgischer Verwaltungs- und Hofbeamter 
 Gustav von Both (1772–1835), preußischer Generalleutnant
 Hans Both (* 1935), deutscher Maler, Grafiker und Kunsthandwerker
 Hartwig Julius Ludwig von Both (1789–1857), deutscher Gesandter im Bundestag des Deutschen Bundes
 Heinz Both (1924–2010), deutscher Musiker, Bandleader und Musikpädagoge
 Hermann Both (1826–1861), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Jan Both (um 1618–1652), niederländischer Maler

 Johann Both von Bajna († 1493), Ban von Kroatien
 Katt Both (1905–1985), deutsche Architektin
 Kuno-Hans von Both (1884–1955), deutscher Offizier
 Leo Schmitz-Both (1892–1977), deutscher Weinbrenner, Unternehmer und Verbandsfunktionär 
 Maria Both (* 1941), rumänische Schwimmerin
 Marjolijn Both (* 1971), niederländische Synchronschwimmerin
 Osvino José Both (* 1938), Militärerzbischof von Brasilien
 Pieter Both (1568–1615), erster Generalgouverneur von Niederländisch-Ostindien
 Sabine Both (* 1970), deutsche Jugendbuchautorin
 Therese Both (1852–1940), deutsche Theaterschauspielerin
 Wim Both (* 1964), niederländischer Jazzmusiker
 Wolf von Both (1901–1976), deutscher Bibliothekar
 Yohannes Yual Both, südsudanesischer Rebellenführer und Militär

Siehe auch:
 Boot (Begriffsklärung)
 Booth